Ajax d'Amsterdam, club de futbol de la ciutat holandesa d'Amsterdam.
 Ajax (programació), abreviatura de (Asynchronous JavaScript + XML)
 Ajax (Ontàrio), ciutat del Canadà.
 (1404) Ajax, asteroide.
 Ajax, producte de neteja.

Paraules relacionades 
 Àiax, nom donat a dos herois grecs.